Dubin ist der Familienname folgender Personen:

 Al Dubin, US-amerikanischer Liedtexter
 Charles S. Dubin (1919–2011), US-amerikanischer Fernsehregisseur
 Ellen Dubin, kanadische Schauspielerin
 Glenn Russell Dubin (* 1957), US-amerikanischer Hedgefonds-Manager
 Isadore Nathan Dubin (1913–1980), kanadisch-amerikanischer Pathologe
 Mordechai Dubin (1889–1956), jüdischer Politiker in Lettland

Orte:
 Dubin (Jutrosin), Dubin ist der deutsche und polnische Name einer Ortschaft an der Orla, östlich  von Rawitsch in Polen 

Siehe auch:
 Dubin-Johnson-Syndrom